

Cinema 
 The Look – film del 2003 diretto da David Sigal
 The Look – film del 2011 diretto da Angelina Maccarone

Musica 
 The Look – gruppo musicale britannico
 The Look – album degli Shalamar del 1983 
 The Look – singolo dei Roxette del 1989

Televisione 
 The Look – film per la televisione del 1978 diretto da Gareth Davies

Pagine correlate 
 Look (disambigua)